Азербайджано-австралийские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Содружеством Австралия в политической, социально-экономической, культурной сферах.

Осуществляется сотрудничество в таких сферах, как строительство, туризм сельское хозяйство, финансы, недвижимость, инвестиции, медиа, добывающая промышленность, аэрокосмическая область, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), нефтегазовая сфера и т. д.

В Австралии действует Ассоциация дружбы Азербайджан — Австралия, президентом которой является Джон Хаммонд.

Дипломатические отношения 
Правительство Австралии признало независимость Азербайджана 26 декабря 1991 года.

Дипломатические отношения между двумя странами впервые были установлены 19 июня 1992 года.

6 апреля 2012 года был принят закон об учреждении посольства Азербайджана в Австралии. Посольство Азербайджана в Австралии было открыто в июне 2013 года. Чрезвычайным Послом Азербайджана в Австралии является Ровшан Джамшидов.

Здание дипломатического представительства Австралии в Азербайджане находится в городе Анкара. Чрезвычайным послом Австралии в Азербайджане является Марк Иннес-Браун.

В декабре 2015 года правительство Австралии заявило о том, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Официальные визиты 
 Президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве президента Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики посетил Австралию в связи с проведением Олимпийских игр в Сиднее 15 сентября-1 октября 2000 года.
 Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов посетил Австралию 16-20 апреля 2012 года.
 Специальный посланник премьер-министра в Восточной Европе, на Балканах и Кавказе Рассел Троод посетил Азербайджан 28-30 июня 2012 года.
 Член Министерства иностранных дел и торговли Австралии по вопросам борьбы с терроризмом Уильям Фишер посетил Азербайджан 13-15 сентября 2013 года.

Межпарламентские связи 
Руководителем рабочей группы парламента Азербайджана по межпарламентским отношениям с Австралией и Новой Зеландией является Ханлар Фатиев.

 8 апреля 2011 года в Милли Меджлисе Азербайджана была создана рабочая группа по межпарламентским отношениям между Азербайджаном и Австралией. Руководителем рабочей группы является Ханлар Фатиев.
 В феврале 2009 года депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сабир Рустемханлы посетил Австралию.

Экономическое сотрудничество 
В 2012 году товарооборот между странами составил 100 миллионов долларов США.

В целом, торговые отношения Азербайджана с Австралией оцениваются приблизительно в 289 миллионов долларов США.

Основу экспорта в Азербайджан составляет сливочное масло, в то время как основу экспорта в Австралию составляет нефть.

В июне 2015 года между руководителями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), компании Caspian Marine Services, австралийской судостроительной компании Austal был подписан контакт суммой 34 миллион долларов США о строительстве скоростного пассажирского судна для работы на Каспии длиной в 70 метров. Посредством данного будет осуществляться доставка грузов и пассажиров на платформы SOCAR и British Petrol (BP).

В августе 2016 года в здании Парламента Австралии состоялась встреча между членами парламентской делегации Азербайджана и австралийскими депутатами. В ходе встречи была отмечена заинтересованность Австралии в эксплуатации транспортных маршрутов, которые проходят через территорию Азербайджана, а также в присоединении к проекту «Великий Шелковый путь».

В октябре 2017 года делегация, состоящая из австралийских предпринимателей, впервые посетила Азербайджан. В эти же дни состоялся дебютный азербайджано-австралийский бизнес-форум с участием агентов свыше 30 австралийских компаний.

В октябре 2017 года руководство Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) выразило готовность приобрести недвижимость в Австралии.

Согласно статистическим данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, на протяжении первых восьми месяцев 2017 года, взаимный торговый оборот составлял 3,715 миллиона долларов США. Экспорт в Австралию составлял 470 тысяч долларов США, экспорт в Азербайджан — 3,245 миллиона долларов США.

С декабря 2017 года между компаниями обеих стран ведутся переговоры об экспорте гранатового сока из Азербайджана в Австралию.

В Австралии функционирует Торговая палата Азербайджана, председателем которой является Низами Джафаров.

Ряд австралийских компаний, таких, как RiverBank Estate (производство вина), Foster Wheeler (инженерное дело) и др. заинтересованы во вложении инвестиций в Азербайджан.

Азербайджан оказывает Австралии помощь в деле разработки месторождений газа.

Товарооборот (в долларах США)

Международное сотрудничество 
На международной арене сотрудничество между двумя государствами осуществляется в рамках различных международных организаций: Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО (в частности по вопросу защиты Большого Барьерного рифа), Организация Объединенных Наций (миротворческие операции в Афганистане), НАТО (программа «Партнерство во имя мира»; правительство Австралии вложило примерно 50 тысяч долларов США на расчистку неразорвавшихся боеприпасов на территории Агстафинского района).

Азербайджан поддерживает кандидатуру Австралии в членство в Совете по правам человека ООН на 2018—2020 годы.

Туризм 
8 декабря 2012 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению.

В сентябре 2015 года в ходе встречи межпарламентской делегации Азербайджана с мэром города Перт — Лизой Скафиди была отмечена важность открытия прямого авиасообщения между столичными городами Баку и Канберрой.

В январе 2019 года стороны обсудили перспективы сотрудничества в области туризма.

Культурные связи 
Между руководством Национального университета Австралии и азербайджанскими музыкальными училищами был подписан Меморандум о сотрудничестве. В рамках программы по обмену студентами, в высших учебных заведениях Австралии обучаются 35 студентов из Азербайджана.

17 октября 2016 года в городе Перт по инициативе Общества дружбы Австралия-Азербайджан было проведено мероприятие по случаю 25летия независимости Азербайджана.

В австралийских городах организовываются выставки азербайджанских ковров.

Другие сферы 
Стороны также сотрудничают в области охраны окружающей среды. В ноябре 2014 года глава организации IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейла Алиева посетила Австралию для ознакомления с биологическим разнообразием страны, а также с целью обмена опытом.

Немаловажное значение имеет сотрудничество в области IT. Планируется начало работы азербайджанской компании Global Service Provider (GSP) в Австралии.

Осуществляется сотрудничество между ОАО «Азеркосмос» и Австралийским космическим агентством (Australian Space Agency).

Материальная помощь 
В мае 2005 года по инициативе Министерства обороны Австралии, в Азербайджан было направлено спецоборудование, а также компактные лаборатории, для поиска и обезвреживания противопехотных мин в рамках программы «Партнерство во имя мира».

Согласно распоряжению Кабинета Министров Азербайджана, в феврале 2020 года правительством Азербайджана была оказана материальная помощь Австралии в размере 50 тысяч долларов США для устранения воздействия лесных пожаров на территории страны.

Примечания

Ссылки 
Посольство Азербайджана в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи

Австралия
Азербайджан